Вера Александровна Бальц () — русский и советский учёный, одна из первых в России женщин почвоведов-географов и геологов. Ученица К. Д. Глинки и профессора Н. И. Прохорова. Автор научных трудов, репрессированный учёный.

Биография 
Родилась  года в Волковицах, Петергофского уезда, Санкт-Петербургская губерния (по другим данным в Варшаве), в дворянской семье потомственного военного Александра Фёдоровича Бальца и Софьи Эдуардовны Багговут (1851 — после 1916).

Образование 
В 1882 году окончила Санкт-Петербургскую Александровскую женскую гимназию с золотой медалью. Знала немецкий, французский и английский языки.

В 1894 году семья переехала в Варшаву, на место службы отца, генерала А. Ф. Бальца (1841—1899).

В 1904—1908 годах училась на Стебутовских высших женских сельскохозяйственных курсах в Санкт-Петербурге.

Научная работа 
В 1908—1915 годах вела практические занятия по минералогии, геологии и почвоведению и выездную летнюю учебную практику на Стебутовских высших женских сельскохозяйственных курсах в Санкт-Петербурге. В 1912 году сделала доклад на Всероссийском съезде по женскому образованию. 

С 1912 года работала в Докучаевском почвенном комитете под руководством К. Д. Глинки по организации почвенного музея.

В 1915 году читала курс почвоведения на Вечерних агрономических курсах Общества народных университетов.

C 1918 года работала в Петроградском агрономическом институте, позже в Ленинградском сельскохозяйственном институте.

С 1923 года работала по исследованию грунтов для грунтово-дорожного строительства. Разработала методики изучения почвенно-дорожного профиля.

С 1925 года научный сотрудник Почвенного отдела Комиссии по изучению естественных производительных сил России при Российской Академии наук, который затем был преобразован в Почвенный институт. Работала в экспедициях в Рязанской области и на Дальнем Востоке (в Зейско-Буреинском районе).

Благодаря знанию почвоведения и иностранных языков осуществляла подготовку к 1 и 2 Международным конгрессам почвоведов в 1927 году (США) и 1930 году (Москва и Ленинград).

Одновременно работала ассистентом у академика К. Д. Глинки и позже у академика К. К. Гедройца в Ленинградском институте социалистического земледелия, а затем самостоятельно вела в нём курс почвоведения.

В 1928 году участвовала в исследованиях долины реки Сал, в почвенно-геологических работах при детальном описании Ленинградского района в почвенно-ботанических экспедициях и на таёжных почвенно-агрономических станциях Амурской области. Составила очерки почв районов, смежных с Маньчжурией.

Репрессии 
25 декабря 1930 — арестована по групповому делу, обвинялась в контрреволюционной организационной деятельности (58 статья п. 11 УК РСФСР). Представители Особого отдела ОГПУ при ЛВО требовали расстрела.

15 января 1931 — приговорена постановлением тройки ПП ОГПУ к содержанию в концлагере сроком на 5 лет. Отправлена в Соловецкий лагерь особого назначения «город СЛАГ» (Соловецкие лагеря), работала там почвоведом.

В феврале 1933 освобождена из лагеря досрочно по возрасту, с ограничением проживания без прикрепления.

19 июля 1989 года была реабилитирована.

Последние годы жизни 
Поселилась в Архангельске, у своей племянницы Леонтины Артуровны (по мужу Хантимер), так же репрессированной и выселенной из Ленинграда.

В Архангельске работала почвоведом в секторе исследовательских работ в Северного Управзема.

Приняла участие в работах Северной базы АН СССР по изучению тундры и торфяников близ Архангельска.

В сентябре 1941 года была эвакуирована с Северной базой АН СССР и семьёй Хантимеров в город Сыктывкар.

Скончалась от голода 8 июля 1943 года в городе Сыктывкаре. Похоронена на городском кладбище Сыктывкара (могила утеряна).

Членство в организациях 
 1913 — Докучаевский почвенный комитет — хранитель коллекции Педологического музея
 1916 — Императорское Русское географическое общество.

Библиография 
Научные работы были ей написаны до ареста в 1930 году, среди них:
 Бальц В. А. Почвенный очерк окрестностей с. Песочни Рязанской губ. // Почвоведение. 1907. № 1. С.89-93.
 Бальц В. А. Что дает наука сельскому хозяйству? Попул. очерк. Л., 1925;
 Бальц В. А. Биология в отрывках из произведений известных натуралистов (колл. сост. в том числе Б.). Л., 1926.

Примечания

Литература 
 Колодка В. П. Бальц Вера Александровна (3.08.1866 — 8.07.1943): Одна из первых женщин-почвоведов России, специалист в области музейного дела // Почвоведение в Санкт-Петербурге: XIX—XXI вв. СПб.: Нестор-История, 2013. C. 45-50.
 Сычёва С. А. Женщины-почвоведы: Биографический справочник о российских и советских исследовательницах почв. М.: НИА-Природа, 2003. 440 с.
 Сычёва С. А. Первые женщины в отечественном географическом почвоведении: Вера Александровна Бальц // Вопросы истории естествознания и техники. 2005. № 3. С. 132.

Ссылки 

 Заклеймённые властью
 Фотографии Веры Александровны Бальц в статье «Наверно, он искал себя всю жизнь…»
 Библиография в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Почвоведы Российской империи
Почвоведы СССР
Геологи Российской империи
Геологи СССР
Женщины-геологи
Геологи, репрессированные в СССР
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Похороненные в Сыктывкаре
Посмертно реабилитированные в СССР
Похороненные на Центральном кладбище (Сыктывкар)